Scott Adams peut désigner :
 Scott Adams (1952-), un concepteur de jeux vidéo ;
 Scott Adams (1957-), un dessinateur de bandes dessinées américain ;
 Scott Adams (1966-2013), un joueur américain de football américain.